— полнометражный анимационный фильм, выпущенный студиями KENJI STUDIO и Nexus. Первоначально фильм был запланирован на зиму 2013 года. Перед выходом фильма его авторы создали детскую новеллу с тем же сюжетом, что и в фильме. Режиссёрами стали Итосо Кэндзи и Камакура Юми. Премьера фильма состоялась 25 ноября 2014 года на Международном кинофестивале в Токио.

Сюжет
История расскажет нам о 11 летней девочке по имени Ноэл, которая очень не любит рождество. Однажды возвращаясь домой после прогулки, она поднимается на лифте и волшебным образом она попадает не к себе в квартиру, а на большую фабрику, которая принадлежит Санта Клаусу. Там она находит новых друзей, становится ученицей Тонтту, а также помогает обертывать и готовить подарки для доставки по всему миру.

Персонажи

Главные 
  — 11 летняя главная героиня ненавидящая рождество. Ее родители развелись три года назад и теперь она живет с отцом. Однако, каждое рождество он оказывается сильно занят на работе. Поиграть со школьными друзьями девочке также не удается. Однажды заходя в лифт, она попадает на фабрику Санта Клауса, где находит новых друзей.
 Сэйю: Аюми Фудзимура (2014)
 Сэйю: Кана Ханадзава (2019)

  — главный герой повести. 11-летний мальчик в костюме Санта Клауса.
 Сэйю: Юки Кадзи

  — .
 Сэйю: Харука Томацу

  — .
 Сэйю: Риэ Кугимия

Второстепенные 

  — отец Ноэль.
 Сэйю: Хироки Тоти

  — старший брат Минт.
 Сэйю: Такахиро Сакурай

  — .
 Сэйю: Неизвестно

  — .
 Сэйю: Неизвестно

  — .
 Сэйю: Юити Карасума

Производство
Первоначально проект был запущен в качестве краудсорсинговой кампании на японском сайте Anipipo, целью которого было собрать ¥1,000,000 иен для производства данной экранизации. Сначала проект полностью провалился и был неудачным, подняв только ¥ 904,001 йен. Позже проект был перезапущен, на этот раз на Kickstarter, 3 декабря 2013 года. 22 декабря 2013 года фильм выполнил свою первоначальную цель в размере 50.000 долларов при этом сумев собрать 72.270 долларов к концу кампании. Студия Kenji Studio планировала провести специальный показ фильма для семей, пострадавших от землетрясения и цунами в 2011 году в Тхохоку. Фильм был показан на нескольких кинофестивалях по всему миру, начиная с Токийского международного кинофестиваля 25 октября 2014 года. Режиссёр Камакура Юми, сценарий Итосо Кэндзи и Фукусима Наохиро, художник и дизайн персонажей Харада Хироки, композитор является Итагаки Юскэ.

Открывающая тема:

«Kimi he Okuru Mahou» - исполняет ChouCho

Закрывающая тема:

«Kimi e Okuru Mahou» - исполняет Рино

Терминология

  — Крупная компания, состоящая из трех отделов - «Департамент Санта», «Отдел Подарков» и «Отдел оленей». Три департамента сотрудничают в канун Рождества, получают просьбы от родителей, проводят фестиваль по сокращению, который благополучно приносит подарки, полностью используя свои способности.
  —  Департамент обычно управляет крупнейшим в мире бизнесом в области безопасности, и на Рождество он максимально использует его возможности и благополучно доставляет подарки для детей за минимальное время.
  — Обычное подразделение подарков управляет крупнейшим в мире бизнесом по торговле и транспорту, а на Рождество готовится к подаркам, упаковке и доставке.
  — Обычное подразделение оленей управляет крупнейшим в мире навигационным бизнесом и животноводством, однако на Рождество он перевозит Санта-Клауса и подарки в пункт назначения по кратчайшему пути.
  — Ученик, сдавший экзамен в «Корпорации Санта» и официально назначенный Санта-Клаусом, для помощи в компании.
  — Команда, которая поддерживает Санта-Клауса, чтобы сопровождать его в качестве эскорта, принося подарки детям, чтобы он мог выполнять свои обязанности «быстро, тихо и тайно».
  — Монстры, нацеленные на подарки. Их внешний вид больше, чем снеговики, и их сердца холоднее, чем ведьмы.

Создатели 
 Автор концепции, автор сценария, режиссёр: Итосо Кэндзи, Фукусима Наохиро
 Художник-постановщик, разработка персонажей: Харада Хироки
 Разработка фонов: Аой Такаси
 Композитор: Итагаки Юскэ
 Продюсер: Итосо Кэндзи
 Исполнитель песен: ChouCho

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт KENJI STUDIO
 В базах данных

Рождественские мультфильмы